Voici la liste des Régions géographiques intermédiaires et immédiates du Brésil qui représentent la division régionale du pays créée par l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2017, tenant compte des liens et les affinités entre ses municipalités. Les Régions géographiques intermédiaires correspondent à une révision des anciennes mésorégions du Brésil qui étaient en vigueur depuis 1989. Les régions géographiques immédiates à leur tour, remplacèrent les microrégions du Brésil. Contrairement de ce qui a été fait en 1989, les régions géographiques immédiates ont d'abord été formées et ensuite elles ont été regroupées en régions géographiques intermédiaires.

Division du Brésil 
Le Brésil est formé de cinq régions géographiques,(Nord, Nord-Est, Sudeste, Sud et Centre-Ouest) qui contiennent ses 27 unités fédératives et qui, à leur tour, englobent 5570 municipalités . Au total, les municipalités se divisent en 507 régions géographiques immédiates qui à leur tour sont groupées en 133 Régions géographiques intermédiaires. La liste est divisée entre les cinq régions géographiques brésiliennes et les divisions régionales sont ordonnées selon la codification de l'IBGE.

Régions géographiques intermédiaires et immédiates

Nord

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Voir aussi 

 Subdivisions du Brésil

Références 

Subdivision au Brésil